Меньє́-ле-Віко́нт () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 220 км на південний захід від Парижа, 140 км на схід від Нанта, 60 км на схід від Анже.

Історія 

15 грудня 2016 року Меньє-ле-Віконт, Оверс, Брей, Брок, Шалонн-су-ле-Люд, Шавень, Шиньє, Денезе-су-ле-Люд, Женнтей, Ласс, Ліньєр-Бутон, Меон, Нуаян i Парсе-ле-Пен було об'єднано в новий муніципалітет Нуаян-Віллаж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 127 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 306,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Меньє-ле-Віконт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Меньє-ле-Віконт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара